Erste Bank Open 2019 — 45-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в столице Австрии городе Вена и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2019 году турнир прошёл с 21 по 27 октября. Соревнование продолжало европейскую осеннюю серию турниров на закрытых хардовых кортах, расположившуюся в календаре между турнирами серии Мастерс в Шанхае и Париже.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Кевин Андерсон
 в парном разряде —  Джо Солсбери и  Нил Скупски

Посев

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 14 октября 2019.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Деннис Новак
  Янник Синнер
  Жо-Вильфрид Тсонга

2. Теннисисты, получившие специальный допуск 
  Адриан Маннарино

3. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Дамир Джумхур
  Филипп Кольшрайбер
  Мартон Фучович
  Аляж Бедене

4. Теннисисты, счастливые участники потерпевшие поражение в финале квалификации 
  Александр Бублик

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
Официальный сайт турнира

Австрия
Теннис
Октябрь 2019 года